Spolková rada,  Bundesrat, označuje:

orgán výkonné moci
 Spolková rada (Švýcarsko) - spolková vláda ve Švýcarsku, složená ze sedmi spolkových radů

orgán  zákonodárné moci - druhou (obvykle „vyšší“) komoru parlamentu, která zastupuje spolkové země
 Spolková rada (Německo) - v Německu
 Spolková rada (Rakousko) - v Rakousku

dále, v dějinách Německa, zastoupení německých států a říšský suverén:
 v Severoněmeckém spolku (1867–1871)
 a v Německé říši (1871–1918)